Pacte de Madrid (1339), signat entre la corona de Castella i la corona d'Aragó per lluitar plegats en la guerra de l'Estret
 Tractat de Madrid (1526), signat entre Espanya i França en el qual aquesta última es comprometia a renunciar a les seves aspiracions d'Itàlia.
 Tractat de Madrid (1604), signat entre Espanya i Anglaterra en el qual es garantien els drets comercials dels súbdits anglesos a Amèrica.
 Tractat de Madrid (1621), per qual la zona de Valtellina fou retornada a la Confederació Suïssa.
 Tractat de Madrid (1630), que tanca la  Guerra anglo-espanyola (1625-1630)
 Tractat de Madrid (1667), signat entre Espanya i Anglaterra que prorrogava l'anterior de 1604.
 Tractat de Madrid (1670), signat entre Espanya i Anglaterra en el qual es reconeixia la possessió anglesa sobre les Índies Occidentals al Mar Carib.
 Tractat de Madrid (1721), signat entre Espanya i França en el qual es restituïen les places preses durant la Guerra de la Quàdruple Aliança
 Tractat hispanoportuguès de Madrid (1750), signat entre Espanya i Portugal en el qual es definien les fronteres de les seves possessions a Amèrica del Sud.
 Tractat hispanobritànic de Madrid (1750), signat entre Espanya i Gran Bretanya, pel qual Gran Bretanya renucià a el «dret d'assentament» i el «navili amb permís» a canvi d'una indemnització de 100.000 lliures.
 Tractat de Madrid (1795), signat entre Espanya i els Estats Units d'Amèrica en el qual es definien les fronteres entre les colònies espanyoles i EUA.
 Tractat de Madrid (1801), signat entre Portugal i França.
 Tractat de Madrid (1891), signat entre Espanya i França i pel qual es va protegir legalment la paraula xampany.